Grafenau è il nome di:
 Grafenau – un comune tedesco del Baden-Württemberg
 Grafenau – un comune tedesco della Baviera